Центр инклюзивной культуры — культурно-образовательный центр в посёлке городского типа Верх-Нейвинском Свердловской области России, первый инклюзивный центр на Урале. Расположен по адресу улица Карла Маркса, дом 24, чуть выше в гору по данной улице от дома фельдшера Машанова.

История 
Своему появлению верх-нейвинский Центр инклюзивной культуры обязан некоммерческой организации «Благое дело» и руководителю Вере Игоревне Симановой.

В 2019 году «Благому делу» подарили здание бывшего мебельного магазина. С октября 2020 года члены организации начали искать средства для воссоздания объекта. Благодаря поддержке ежегодного благотворительного собрания «Екатерининская ассамблея», сотрудников и друзей организации «Благое дело» в этом здании был проведён ремонт, а также приобретено мультимедийное оборудование. Дизайнером воссоздаваемого объекта был Эдуард Кубенский. Кроме того, спонсорами были выделены средства на проект сопровождаемого проживания «Социополис» и поддержку работы мастерских. Спустя некоторое время старое строение превратилось в аккуратное белое здание с разноцветной вывеской «Центр инклюзивной культуры», скамейками и изгородью, а также обновлённым внутренним убранством и небольшой сценой.

Открытие Центра инклюзивной культуры состоялось 21 апреля 2021 года. Однако полноценно он начал работать только с 12 ноября 2021 года. Новый культурный центр стал вторым в Верх-Нейвинске после Центра культурного досуга.

В январе 2022 года начала работу театральная гостиная, где один-два раза в месяц будут показывать камерные и моноспектакли профессиональных и любительских театров. Первым выступил Открытый студийный театр с цирковым спектаклем по стихотворениям Юнны Мориц «Шло по улице Окно».

10 февраля 2022 года в Центр инклюзивной культуры приезжали сотрудники Свердловской областной специальной библиотеки для слепых. Организация «Благое дело» и библиотека заключили соглашение о межведомственном взаимодействии, а также разработали план совместной деятельности по социокультурной реабилитации людей-инвалидов из Верх-Нейвинска, соседнего города Новоуральска и других ближайших поселений. Сотрудники библиотеки дали коллегам ряд советов по организации показов фильмов с тифлокомментариями, адаптации сайта Центра инклюзивной культуры для людей с проблемами зрения, создания текстов шрифтом Брайля, проведения различных инклюзивных мероприятий.

Обстановка 
Здание центра рассчитано на 50 посадочных мест. Есть сцена, а также аудио- и видеооборудование.

Мероприятия 
В Центре инклюзивной культуры проводятся различные музыкальные выступления, фестивали, праздничные мероприятия, выставки и мастер-классы, показы кинофильмов и просветительские лекции, а также встречи с интересными людьми. Особенность работы данного центра в доступности участия в мероприятиях инвалидам.

Каждый месяц здесь проводятся концерты. На сцене уже выступили группы «Изумруд» и «Рыба-пила», играющий на лазерной арфе музыкант MARO, группа Snowblind Vision, президент фестиваля авторской песни «Тёплый декабрь» Наталья Овчинникова и другие.

Примечания 

Верх-Нейвинский
Культурные организации Свердловской области